Пасечник, Леонид:
 Пасечник, Леонид Алимпиевич (в монашестве Тихон; род. 1948) — глава неканонической Русской истинно-православной церкви с титулом архиепископ Омский и Сибирский.
 Пасечник, Леонид Иванович (род. 1970) — министр государственной безопасности ЛНР (2014—2017), глава ЛНР с 2018 года.